Briegel es el apellido de varias personas:
 Hans-Peter Briegel (1955, Rodenbach), un futbolista alemán;
 Eva Briegel (1978, Leonberg), una cantante de Alemania;
 Wolfgang Carl Briegel (1626, Königsberg i.Bay. – 1712), un compositor alemán.